Revolution Revolución е дебютен студиен албум на американската метъл група Ill Niño. Продадени са над 375 000 копия в САЩ. Повечето песни от концертния сетлист на групата е от този албум.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали (песни 1–5), бас (песни 6, 7)
 Марк Ризо – китара
 Жардел Пайсанте – китара
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Роджър Васкес – ударни

Песни

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2001 година
Дебютни албуми